Iacob I se poate referi la:
 Iacob I al Aragonului (1208–1276), conte de Barcelona
 Iacob I al Scoției (1394–1437), duce de Rothesay
 Iacob I al Angliei (1566–1625), rege al Angliei, Irlandei și cunoscut drept Iacob al VI-lea al Scoției